Ван-Дунем () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ван-Дунем, Афонсу (1941—2014) — ангольский дипломат и государственный деятель.
 Ван-Дунем, Жозе (род. 1952) — 2-й и 4-й премьер-министр Анголы в 1991—1992 и 1996—1999 гг.
 Ван Дунен, Жозе (1949—1977) — ангольский военный и политик, один из лидеров Мятежа «фракционеров».
 Каштру Ван-Дунем, Педру ди (1942—1997) — ангольский государственный деятель, министр иностранных дел (1989—1992).